Muziek
 The One and Only (Waylon Jennings), een album van Waylon Jennings
 The One and Only (Lil Wyte), een album van Lil Wyte
 The One and Only (Gladys Knight & the Pips), een album van Gladys Knight & the Pips
 The One and Only (Chesney Hawkes), een single van  Chesney Hawkes
 The One and Only (televisieserie), een Britse talentenjachtserie
 One and Only (Adele), een single van Adele

Film
 The One and Only (1978), een Amerikaanse film
 The One and Only (1999), een Deense film
 The One and Only (2002), een Britse film